Claypool kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Claypool (Arizona)
Claypool (Indiana)